Полный список всех островов Греции включает в себя более 1400 островов, из которых 227 заселены и только на 78 островах проживает более 100 жителей.

Ниже приведён краткий список основных известных, наиболее крупных и населённых островов Греции.

Острова Саронического залива (Аргосаронические острова; Западные Спорады)

Северо-Эгейские острова (Фракийские Спорады)

Эвбея и Северные Спорады (Фессалийские Спорады)

Ионические острова

Додеканес (Южные Спорады)

Восточные Спорады

Киклады

Малые Киклады

Крит и окружающие острова

См. также 
 Список островов Средиземного моря

Литература

Ссылки 

 Онлайн-путеводитель по островам 

Греция

Списки:Греция